— итальянский писатель, профессор.
  — итальянский художник.

Примечания